Bergshamra (Solna), deel van de Zweedse gemeente Solna
 Bergshamra (Norrtälje), plaats in de gemeente Norrtälje
 Bergshamra (metrostation), metrostation in Solna